Column steht für
Blue Column, Hirnmodell
Column Rock, Antarktika
California Column, Streitmacht im Sezessionskrieg
Column South, Filmtitel
Nelson’s Column, Säule

Siehe auch:
Colum
Collum
Columns
On-Column-Injektion